Croatica Christiana Periodica
 ISO oznaka za jezik chakma (ccp)
 IATA kod za zračnu luku Carriel Sur
 anticitrulinski ciklički peptid
 kapacitativno vezana plazma (engl. capacitively coupled plasma)
 naredbeni preradnik (eng. Console Command Processor)